Pojem Polo má různé významy:

 Polo je příjmení Benátské obchodnické rodiny, její nejslavnější člen je Marco Polo
 Volkswagen Polo je osobní automobil vyráběný od roku 1975 dodnes

Související články
 Pólo (rozcestník)
 Kanoepolo
 Polovina